Тімеа Бабош і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі разом.  Бабош грала в парі з Крістіна Младенович, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс. Шафарова грала в парі з Беліндою Бенчич, але в першому колі їх перемогли Кіміко Дате і Кароліна Плішкова.
Бетані Маттек-Сендс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши Копс-Джонс і Спірс з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

жінки, парний розряд